Narp ist der Name folgender Orte:

 Narp (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Narp (Utarp), Ortsteil von Utarp, Niedersachsen

NARP oder Narp steht als Abkürzung für:

 NARP-Syndrom (Neuropathy, Ataxia, Retinitis Pigmentosa), Krankheit 
 Narp (Protein) (neuro activity regulated petaxin), Protein 

Abkürzung